Brusch ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Brusch (1512–1589), Buchbinder und Buchhändler in Eger
 Ferdinand Brusch (* 1941), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Johann Brusch von Neiberg (1666–1742), Syndikus der Stadt Eger
 Kaspar Brusch (1518–1557), deutscher Humanist, Hofpfalzgraf und Notar, gekrönter Dichter
 Klaus Brusch (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Paul Brusch (1884–??), deutscher Politiker (NSDAP)
 Tristan Brusch (* 1988), deutscher Musiker und Komponist
 Wilfried Brusch (* 1941), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Brush